

Obrovac – città nella regione zaratina
 Obrovac Sinjski – frazione della città di Signo nella regione spalatino-dalmata

Obrovac – frazione della città di Bačka Palanka nella Voivodina